Ladinhac, en francès Ladignac-sur-Rondelles, municipi francès al departament de Corresa, regió del Llemosí 
 Ladinhac (Alta Viena), municipi francès al departament de l'Alta Viena, regió del Llemosí 
 Ladinhac (Cantal), municipi francès al departament del Cantal